Le nomadisme est un mode de vie fondé sur le déplacement.

 Nomades est un film canadien réalisé par Louis-Georges Carrier en 1960.
 Nomades était un magazine de l'aventure créé par Patrick de Carolis et qui était diffusé sur la Cinq.
 Le nomadisme numérique consiste à utiliser des réseaux sans-fil, grâce notamment à la technologie Wi-Fi et à la 3G.
 Nomades est un album de la chanteuse Guesch Patti (1990)
 Nomades est un album de bande dessinée de la série Orbital